Ксты — топоним.

 Ксты — деревня в Демидовском районе Смоленской области России.
 Ксты () — деревня в Полоцком районе Витебской области Белоруссии.
 Ксты — исчезнувшая деревня на территории муниципального образования Заевское сельское поселение в Пеновском районе Тверской области России.
 «Ксты» — мемориальный комплекс на территории Заевского сельского поселения в Пеновском районе Тверской области на месте исчезнувшей деревни Ксты, в память о 78 её жителях, сожжённых заживо немецкими военнослужащими 9 января 1942 года.
 Ксты — хутор в Глубокском районе Витебской области Белоруссии.
 «Ксты» () — сборник стихов народного поэта Белоруссии Рыгора Бородулина.